Takács István
 Takács István (1901–1985) festő, grafikus
 Takács István (1928–1984) orvos, szülész-nőgyógyász
 Takács István (1930–2004) várospolitikus, Kazincbarcika tanácselnöke (1968–1989)
 Takács István (1959) atléta, gátfutó, rövidtávfutó
 Takács István (1965) orvos, egyetemi docens
 Takács István (?–2014) súlyemelőedző

Egyéb
 Takács Tibor (1927–2014) költő, író eredeti neve is Takács István volt

Fiktív személy
 Takács István, a Szomszédok című tévésorozat egyik szereplője, alakítója Zenthe Ferenc volt.